James Caulfeild kan syfta på:

* James Caulfeild (1782–1852), irländsk politiker och militär
 James Caulfeild, 1:e earl av Charlemont (1728–1799), irländsk statsman
 James Caulfeild, 3:e earl av Charlemont (1820–1892), irländsk politiker och peer
 James Caulfeild, 8:e viscount Charlemont (1880–1949), irländsk politiker och peer